Dippach (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Capellen
Dippach (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen